A maláj nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság tizenhatodik futama. A versenyt Sepangban rendezték október 21-én.

A királykategória versenyét Dani Pedrosa nyerte, a Moto2-ben Alex de Angelis végzett az élen, míg a Moto3-ban Sandro Cortese diadalmaskodott. Cortese győzelmével matematikailag is behozhatatlan előnyre tett szert, ezzel pedig ő lett a Moto3 első világbajnoka.

A heves esőzések miatt mind a MotoGP, mind a Moto2 versenyét idejekorán intették le, előbbit 13, utóbbit 15 kör után szakították meg.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Maláj
motogp